Скотт Кристофер Уильямс (; род. 21 марта 1968 года, Хасиенда-Хайтс, Калифорния) — американский профессиональный баскетболист и тренер.

Смерть родителей 
15 октября 1987 года в семье Скотта произошла настоящая драма, когда его отец Эл, находясь в гараже, выстрелил в свою жену Риту, после чего застрелился сам. Скотту было тогда всего 19 лет, он учился на втором курсе Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл. О произошедшей трагедии ему сообщил Дин Смит, главный тренер студенческой команды «Северная Каролина Тар Хилз», за которую выступал Уильямс.

Карьера игрока 
Играл на позиции центрового и тяжёлого форварда. В 1990 году не был выбран на драфте НБА ни одной из команд, после чего просто подписал контракт с клубом «Чикаго Буллз». Позже выступал за команды «Филадельфия-76», «Милуоки Бакс», «Денвер Наггетс», «Финикс Санз», «Даллас Маверикс» и «Кливленд Кавальерс». Всего в НБА провёл 15 сезонов. В сезонах 1990/1991, 1991/1992 и 1992/1993 годов Уильямс становился чемпионом НБА в составе «Буллз». Всего за карьеру в НБА сыграл 746 игр, в которых набрал 3825 очков (в среднем 5,1 за игру), сделал 3506 подборов, 431 передачу, 393 перехвата и 421 блок-шот.

Карьера в сборной США 
В 1987 году Уильямс выиграл в составе сборной США серебряные медали чемпионата мира по баскетболу среди юношей до 19 лет в Бормио.

Тренерская карьера 
После завершения профессиональной карьеры игрока работал ассистентом главного тренера команды «Айдахо Стэмпид» (2012—2013), выступающей в Лиге развития НБА. В сезоне 2013/2014 годов работал ассистентом главного тренера «Милуоки Бакс», входя в тренерский штаб Ларри Дрю.

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com

Баскетболисты США
Игроки «Северная Каролина Тар Хилз» (баскетбол)
Игроки «Чикаго Буллз»
Игроки «Филадельфия Севенти Сиксерс»
Игроки «Милуоки Бакс»
Игроки «Денвер Наггетс»
Игроки «Финикс Санз»
Игроки «Даллас Маверикс»
Игроки «Кливленд Кавальерс»
Баскетбольные тренеры США
Тренеры «Милуоки Бакс»